Артём Заха́ров:
 Захаров, Артём Алексеевич (род. 1991) —  казахстанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Захаров, Артём Анатольевич (род. 2002) —  белорусский футболист, вратарь.
 Захаров, Артём Юрьевич (род. 1996) — украинский футболист, полузащитник.